Il termine momento indica in realtà due concetti matematici ben distinti, spesso utilizzati in fisica e nelle scienze applicate. Il termine è anche usato, in analogia, per riferirsi a quantità che non sono momenti in senso stretto, in accordo alle precedenti definizioni.
Momento di un vettore – grandezza vettoriale dipendente da un vettore e dalla sua posizione relativa (per cui non esistono ordini), casi particolari sono:
momento meccanico, , detto anche momento vettore del second'ordine, che rappresenta il momento di una forza. In generale consta di due componenti: una flettente  e una torcente .
momento angolare, , detto anche momento vettore del primo ordine, che rappresenta il momento della quantità di moto.
momento elettrico, 
momento magnetico, 
Momento, – grandezza scalare definita in modo integrale per il prodotto di una funzione e di una potenza di una delle sue variabili il cui grado diventa lordine del momento, che comprende concetti più particolari:
momento statico,  o , detto anche momento scalare del primo ordine.
momento di inerzia,  o , detto anche momento scalare di una funzione del secondo ordine.
momento di un'immagine
Altro
Momento lineare, espressione, calco dall'inglese momentum'', usata in riferimento alla quantità di moto.Momento, nella discesa stocastica del gradiente, indica un termine dipendente dalle iterazioni precedenti.Momento''', unità di misura medioevale del tempo.

Note

Altri progetti